Джон Бланчфла́уэр (; 7 марта 1933, Белфаст — 2 сентября 1998, Манчестер), более известный как Дже́ки Бланчфла́уэр () — североирландский футболист. Воспитанник молодёжной академии «Манчестер Юнайтед». Сыграл за «Юнайтед» 117 матчей. В 1958 году карьера Джеки завершилась из-за тяжелых травм, которые он получил в мюнхенской авиакатастрофе. Он был младшим братом Дэнни Бланчфлауэра, знаменитого капитана «Тоттенхэм Хотспур».

Карьера

Манчестер Юнайтед 
Профессиональный дебют Джеки Бланчфлауэра за «Манчестер Юнайтед» состоялся 24 ноября 1951 года в матче против «Ливерпуля» на «Энфилде». Он завоевал вместе с клубом два чемпионских титула: в 1956 и 1957 годах. Одноклубники дали ему прозвище «Тростинка» (Twiggy). Джеки был известен своей универсальностью: изначально играл роль нападающего, но Мэтт Басби увидел в нём навыки правильного выбора позиции и борьбы в воздухе, поэтому он был переведён в позицию центрального хавбека. За свою клубную карьеру Джеки забил 27 голов. Кроме того, он выступал за сборную Северной Ирландии, проведя за неё 12 матчей.

Мюнхенская авиакатастрофа 
6 февраля 1958 года по возвращении команды «Манчестер Юнайтед» из Белграда самолёт с футболистами на борту потерпел крушение в аэропорту Мюнхена. 23 человека из 43 пассажиров на борту погибли. Джеки Бланчфлауэр выжил, но получил тяжелые травмы: переломы костей таза, рук и ног, травму почек; его правая рука была практически оторвана от тела. После лечения он пытался вернуться в футбол, но так и не смог полностью восстановиться. Врачи запрещали ему играть в футбол, опасаясь травмирования повреждённых почек, и Джеки вскоре оставил попытки вернуться в футбол. Мюнхенская авиакатастрофа поставила крест на его футбольной карьере. Джеки было всего 24 года.

Дальнейшая жизнь 
После ухода из футбола Джеки пробовал работать на разных местах в Манчестере, но ему сильно не везло с работой. Он управлял магазином, торгующим сладостями и газетами, но затем за углом открылся супермаркет, из-за которого он потерял всех клиентов. Затем он работал букмекером, но из-за холодной зимы 1963 года, когда Британию на несколько недель завалило снегом, скачки были отменены, и Джеки потерял работу. В 1967 году он стал владельцем паба, но через две недели стали активно применяться алкотестеры, что привело к снижению продаж алкоголя среди клиентов с водительскими правами. Он пошёл на работу в типографию, но был сокращён со своей должности в 1976 году.

Он обучился на финансиста и начал карьеру бухгалтера, заняв должность в Союзе молодёжи Большого Манчестера. Позднее он стал послеобеденным оратором и регулярно выступал с послеобеденными речами практически до своей смерти в 1998 году.

Смерть 
2 сентября 1998 года Джеки Бланчфлауэр умер от рака в возрасте 65 лет. Он скончался вторым из числа футболистов, выживших в мюнхенской авиакатастрофе (первым умер Джонни Берри в 1994 году).

Достижения 
 Манчестер Юнайтед

 Чемпион Первого дивизиона (2): 1955/56, 1956/57
 Обладатель Суперкубка Англии (2): 1956, 1957
 Итого: 4 трофея

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста  на сайте Soccer-Ireland.com 
 Профиль футболиста  на сайте MUFCInfo.com 

Выжившие в авиакатастрофах
Футболисты Северной Ирландии
Игроки сборной Северной Ирландии по футболу
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»